Серафима Яковлевна Пейсен (Гуляницкая; 15 мая 1904, Архангельск — 11 января 1992, Москва) — советская актриса.

Биография 
В 1928 году окончила актёрский факультет Ленинградского театрального института.

Работала в Ленинградском театре Пролеткульта, Ленинградском мюзик-холле, Театре миниатюр, Театре Ленсовета; одновременно выступала на эстраде, снималась на киностудии «Ленфильм». С 1940 — в Москве, в эстрадном театре «Осьминог» (художественный руководитель В. Ардов) при Всесоюзном гастрольно-концертном объединении (ВГКО).

В 1941—1945 годах — во фронтовой эстрадной бригаде. С 1945 года — артистка Москонцерта. В 1955—1963 годах работала в женском эстрадном ансамбле под управлением Романа Романова. Снималась на киностудии им. Довженко (1974).

Обладала ярким комедийным даром; исполняла юмористические рассказы (М. Зощенко, других авторов и собственного сочинения), куплеты, детские рассказы, с большим мастерством имитируя детский голос. Создала на эстраде образ тёти Паши — простой женщины, уборщицы в театре: выходила на сцену в рабочем халате, косынке, с веником и ведром, вела разговор на общественно-значимые и бытовые темы.

Муж — конферансье, писатель и изобретатель Роман Иванович Романов (настоящая фамилия Букин, 1915/1916—?), заслуженный артист РСФСР (1989).

Сценография

Ленинградский театр Пролеткульта 
 Малиновое варенье (1928) — комсомолка Аня
 Трамвай благочестия (1929) — старушка

1-й театр Пролеткульта 
 Не взирая на лица (1930) — заведующая парфюмерным отделом Альская

 1986 — «Это было вчера» — по пьесе Льва Шимелова, режиссёр Григорий Гурвич

Фильмография 
1935 — Граница (реж. Михаил Дубсон) — дочь Фейги и Новика
1974 — Поцелуй Чаниты — сестра Лиги нравственности

Примечания

Литература 
 Мазинг Б. Трамвай благочестия в Пролеткульте // Рабочий и театр. — 1929, 19 мая. — № 20. — С. 8.
 Мазинг Б. Итоги театрального сезона: Молодёжь // Рабочий и театр. — 1929, 30 июня. — № 26. — С. 6-7.
 Верховский Н. Не взирая на лица: 1-й театр Пролеткульта // Красная газета (вечерний выпуск). — 1930, 27 марта. — № 72.

Аудио 
 Монолог уборщицы теты Паши в исполнении Серафимы Пейсен 
 Фельетон Анатолия Тараскина в исполнении Серафимы Пейсен

Ссылки 
 Биография на сайте «В мире цирка и эстрады» 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр им. Ленсовета
Юмористы СССР
Артисты Москонцерта